Эйлмер:

 Эйлмер — бывший город в регионе Оттава канадской провинции Квебек.
 Эйлмер — озеро в Северо-Западных территориях в Канаде.
 Эйлмер Малмсберийский — английский монах-бенедиктинец XI века.

См. также 
 Элмер